San Diego, nagyváros Kalifornia államban
San Diego, város Texas államban, Duval megye székhelye
San Diego, folyó Kalifornia államban
San Diego, tűzhányó Közép-Amerikában